HMS Neptun kan avse:

* – ubåt i svenska flottan sjösatt år 1942
 – ubåt i svenska flottan sjösatt år 1978